Sandun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sandun, Zhejiang, köpinghuvudort, Zhejiang, 
 Sandun (socken), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar